Чемпионат Франции по футболу 1971/1972 — 34-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Марсель» стал чемпионом Франции в 4-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1087 голов.

Турнирная таблица 

 По окончании сезона произошло разделение клуба на «Париж» и «Пари Сен-Жермен». «Париж» остался в высшем дивизионе, а ПСЖ был отправлен в третий дивизион.

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов 
 «Сент-Этьен» — «Реймс»  — 9:1
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Мец» — «Сент-Этьен»  — 0:4
 «Ред Стар» — «Ним Олимпик»  — 1:5
 Самая крупная победа дома: 8 голов
 «Сент-Этьен» — «Реймс»  — 9:1

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1971/1972
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1971 году
Спорт во Франции в 1972 году